St. Joe può riferirsi a diversi luoghi degli Stati Uniti:
St. Joe (Arkansas)
St. Joe (Indiana)